«Капита́н Аме́рика: Но́вый мирово́й поря́док» () — предстоящий американский супергеройский фильм, основанный на персонаже Marvel Comics Сэме Уилсоне / Капитане Америке. Производством займётся компания Marvel Studios, а распространением — Walt Disney Studios Motion Pictures. Является 34-й по счёту кинокартиной в медиафраншизе «Кинематографическая вселенная Marvel» (КВМ), а также четвёртым фильмом в серии фильмов о Капитане Америке и продолжением сериала Disney+ «Сокол и Зимний солдат» (2021). Режиссёром фильма выступит , сценарий написали Малкольм Спеллман и . Роль Сэма Уилсона / Капитана Америки исполнит Энтони Маки; в фильме также сыграют , Карл Ламбли, Тим Блейк Нельсон, Шира Хаас и Харрисон Форд.

Фильм «Первый мститель: Противостояние» (2016) считался завершением трилогии о Капитане Америке, в которой Крис Эванс исполнял роль Стива Роджерса, а Уилсон в исполнении Маки стал новым Капитаном Америкой в сериале «Сокол и Зимний солдат». Спеллман и Муссон, сценаристы сериала, написали сценарий для нового фильма о Капитане Америке к концу апреля 2021 года, а Маки подписал контракт на участие в фильме к августу того же года. Джулиус Она был назначен режиссёром в июле 2022 года. Съёмки пройдут с марта по июнь 2023 года на студии Trilith Studios в Атланте.

В США фильм выйдет 3 мая 2024 года. Он станет частью Пятой фазы КВМ.

Актёрский состав 
 Энтони Маки — Сэм Уилсон / Капитан Америка:Мститель и бывший воздушно-спасательный солдат, который был обучен в армии воздушному бою с использованием специально разработанного ранца с крыльями. Продюсер фильма Нейт Мур сравнил Капитана Америку Уилсона с Рокки Бальбоа как «аутсайдера в любой ситуации», не обладающего атрибутами Стива Роджерса, и сказал, что Уилсон будет подвергнут «выжимке» и должен будет заслужить мантию Капитана Америки после того, как он заявит о ней без поддержки; Маки назвал Уилсона «более гуманным» Капитаном Америка, в отличие от того, что олицетворяет «правосудие», поскольку он обладает «совершенно иным пониманием того, каково это — быть хорошим, либо плохим». Маки сказал, что песня Тупака Шакура «Hit 'Em Up» (1996) отражает его образ Уилсона для фильма. Режиссёр  сказал, что фильм будет исследовать путь Уилсона, который «становится лидером в качестве Капитана Америки».
  — Хоакин Торрес / Сокол: Первый лейтенант Военно-воздушных сил США, который в прошлом работал с Уилсоном и принимает на себя образ Сокола.
 Карл Ламбли — Исайя Брэдли: Афроамериканский ветеран Корейской войны и суперсолдат, которого 30 лет держали в тюрьме и проводили над ним эксперименты.
 Тим Блейк Нельсон — Сэмюэл Стернс / Лидер:Биолог, случайно заразившийся кровью Брюса Бэннера во время разработки антидота для избавления Бэннера от его альтер эго — Халка, что наделило Стернса сверхчеловеческим интеллектом. Включение Лидера в фильм было одной из причин, по которой Джулиус Она был заинтересован в режиссуре фильма, отметив, что человек, действующий на основе интеллекта, будет хорошим противником для Уилсона и заставит его «пройти через все испытания».
 Шира Хаас — :Израильская супергероиня. Объявление Сабры частью фильма подверглось негативной реакции. Некоторые полагали, что её появление приведёт к негативным стереотипным представлениям о палестинцах и арабах; в комиксах она является членом Моссада, а многие арабские персонажи, с которыми она взаимодействует, изображены жестокими, а также женоненавистниками и антисемитами. Кроме того, негативной критики добавило имя персонажа, которое имеет различные понятия для израильских евреев и палестинцев. , палестино-американский писатель и аналитик, сказал, что комиксы не предполагают «ничего положительного» в отношении её появления в фильме, поскольку превращение израильских шпионов в героев «бесчувственно и позорно». Студия Marvel Studios выступила с заявлением, в котором говорится, что «Капитан Америка: Новый мировой порядок» использовал «новый подход» к Сабре, добавив, что персонажи КВМ «всегда по-новому представляются на экране и сегодняшней аудитории».
 Харрисон Форд — Таддеус «Громовержец» Росс:Президент США, бывший госсекретарь и генерал армии США. По словам Мура, в связи с событиями фильма «Первый мститель: Противостояние» (2016) между Уилсоном и Россом будут «пробегать естественные искры», а продюсер Кевин Файги добавил, что их динамика поменялась, так как они теперь Капитан Америка и президент соответственно. Форд заменяет оригинального актёра Уильяма Хёрта, который играл персонажа в предыдущих фильмах КВМ.

Кроме того, Зоша Рокемор сыграет неназванную роль.

Производство

Разработка 

Президент Marvel Studios Кевин Файги в октябре 2015 года заявил, что «Первый мститель: Противостояние» (2016) является завершением трилогии о Капитане Америке после фильмов «Первый мститель» (2011) и «Первый мститель: Другая война» (2014), в которых Крис Эванс исполнил роль Стива Роджерса. «Противостояние» стало для Эванса последним сольным фильмом о Капитане Америке, но он был готов продлить свой контракт после фильмов «Мстители: Война бесконечности» (2018) и «Мстители: Финал» (2019). В январе 2021 года сообщалось, что Эванс был близок к подписанию контракта на повторное исполнение роли Стива Роджерса по крайней мере в одном из будущих проектов. Утверждалось, что участие Эванса будет аналогично тому, как после завершения серии фильмов «Железный человек» звезда Кинематографической вселенной Marvel (КВМ) Роберт Дауни-младший играл Тони Старка в качестве роли второго плана в других фильмах франшизы, включая «Противостояние». Эванс вскоре заявил, что отчёт был «новостью для него».

К октябрю 2018 года Marvel Studios разрабатывала сериал для Disney+ с участием Сэма Уилсона / Сокола в исполнении Энтони Маки и Баки Барнса / Зимнего солдата в исполнении Себастиана Стэна из фильмов КВМ. Малкольм Спеллман был нанят главным сценаристом сериала, который был официально объявлен как «Сокол и Зимний солдат» в апреле 2019 года. Перед премьерой сериала Маки сказал, что второй сезон не обсуждался, и он не уверен, когда в следующий раз появится в фильмах КВМ из-за влияния пандемии COVID-19 на кинотеатры. Режиссёр сериала Кари Скогланд также была не уверена, будет ли второй сезон, заявив, что она показала всё, что хотела, в первом сезоне, но есть ещё истории и персонажи, которые можно исследовать во втором сезоне, если он будет снят. Файги сказал, что есть идеи, каким может быть «ещё один сезон», если он будет снят, но Marvel планирует, что сериал сначала будет вести к будущим фильмам КВМ, как это было с сериалом «Ванда/Вижн» (2021) на Disney+. Файги добавил, что не хочет портить сериал, подтверждая второй сезон или обсуждая планы, которые Marvel имеет на персонажей сериала до его релиза. В апреле 2021 года исполнительный продюсер Нейт Мур заявил, что в конце сериала будут показаны сюжетные элементы для потенциального второго сезона, добавив, что сериал исследует «вечнозелёные» темы, которые поддаются дальнейшему изучению.

После выхода финального эпизода «Сокола и Зимнего солдата» 23 апреля 2021 года под названием «Один мир, один народ» стало известно, что Спеллман разрабатывает сценарий четвёртого фильма о Капитане Америке вместе с Даланом Муссоном, который написал эпизод «Правда». Ожидалось, что фильм будет следовать за Уилсоном после событий сериала, а возвращение Эванса к роли Роджерса ожидалось в другом проекте. Борис Кит и Аарон Коуч из The Hollywood Reporter отметили, что Капитаном Америкой в КВМ уже были три человека, и будет интересно посмотреть, на что будет сделан акцент в фильме. Мур продюсирует фильм вместе с Файги. Маки не знал о планах по созданию фильма или второго сезона «Сокола и Зимнего солдата», но был «взволнован тем, что произойдёт», и сказал, что у него нет слов, чтобы описать идею быть главным героем фильма КВМ, особенно в качестве темнокожего актёра, кроме того, что это «монументально». В течение следующих нескольких месяцев Маки вёл переговоры о заключении контракта на главную роль в фильме, и в августе подписал контракт.

Пре-продакшн 
В июле 2022 года  был выбран режиссёром фильма. Название фильма, «Капитан Америка: Новый мировой порядок», было объявлено на San Diego Comic-Con в 2022 году, а также дата выхода — 3 мая 2024 года, будучи частью Пятой фазы КВМ. На D23 Expo в сентябре 2022 года было подтверждено, что Дэнни Рамирес и Карл Ламбли вновь исполнят свои соответствующие роли Хоакина Торреса и Исайи Брэдли из «Сокола и Зимнего солдата», а также что Тим Блейк Нельсон вернётся к роли Сэмюэла Стернса / Лидера из «Невероятного Халка» (2008). Также стало известно, что Шира Хаас присоединится к актёрскому составу в роли Сабры. Она описал фильм как «параноидальный триллер» и сказал, что съёмки начнутся в начале 2023 года. В середине октября Джефф Снайдер из The Ankler сообщил, что Харрисона Форда выбрали на замену Уильяму Хёрту в роли Таддеуса «Громовержца» Росса в фильме. Вскоре после этого участие Форда в фильме было подтверждено, как и его участие в фильме «Громовержцы» (2024). По словам Форда, он согласился на роль потому, что хотел попробовать нечто новое для себя и посчитал, что ему понравится. 7 ноября началась подготовка к основному производству, а начало съёмок было запланировано на март 2023 года. Герша Филлипс выступит дизайнером костюмов. В январе 2023 года к актёрскому составу присоединилась Зоша Рокемор. Маки собирался приступить к работе 1 марта 2023 года.

Съёмки 
Основные съёмки, как ожидается, начнутся 20 марта 2023 года на студии Trilith Studios в Атланте под рабочим названием Rochelle Rochelle () и завершатся 30 июня того же года, оператором выступит Крамер Моргентау. Джулиус Она хотел включить в фильм «приземлённые и тактильные» действия и дать Уилсону то, чего не было в его предыдущих появлениях.

Релиз 
«Капитан Америка: Новый мировой порядок» выйдет в США 3 мая 2024 года. Фильм станет частью Пятой фазы КВМ.

Примечания 

Фильмы США
Фильмы-боевики США
Кинематографическая вселенная Marvel: Пятая фаза
Фильмы на английском языке
Фильмы, спродюсированные Кевином Файги
Фильмы-сиквелы США
Первый мститель (серия фильмов)
Фильмы, основанные на работах Стэна Ли